Az 1956-os Tour de France volt a 43. francia körverseny. 1956. július 5-e és július 28-a között rendezték. A francia nemzeti csapatban sok volt az ellentét, Pierre Barbotin volt a vezetője de André Darrigade rendre megelőzte, öt szakaszon viselte a sárga trikót. Roger Walkowiak az északkeleti francia csapat újonca, rendre a második, harmadik helyen végzet, ezzel is átvette az összetettben a vezetést a hetedik szakaszon. Jan Adriaenssens belga majd Wout Wagtmans holland kerekes vezetett a tizenhetedik szakaszig, ezután újra Walkowiak került az összetett verseny élére. A utolsó előtti szakaszon Roger Hassenforder volt szökésben, 187 kilométeren vezetve nyert szakaszt. Roger Walkowiak győzelme megosztotta a véleményeket, sokan tartották méltatlannak míg mások dicsérték kitartását. Firmin Lambot 1922-ben hasonlóan szakaszgyőzelem nélkül lett bajnok, de ö később is bizonyított Walkowiak-kal ellentétben. Először lépte át a verseny átlagsebessége a 35 kilométer/órát.

Szakaszok

Végeredmény

Egyéni verseny

Pont verseny

Hegyek királya

Csapatverseny

További információk 

 A verseny végeredménye 
 Emlékezés a bajnokokra 

Tour
Tour de France